

Filosofia 
 Infinito – concetto filosofico

Letteratura 
 L'Infinito (poesia di Giacomo Leopardi) 
 Infinito (Last and First Men) – romanzo di Olaf Stapledon del 1930
 Infinito (Why Call Them Back from Heaven?) – romanzo di Clifford D. Simak del 1967
 Infinito (Timelike Infinity) – romanzo di Stephen Baxter del 1992

Linguistica 
 Infinito – modo verbale

Matematica 
 Infinito – concetto matematico

Musica 
 Infinito – album dei Litfiba del 1999
 Infinito – album di Enrique Bunbury del 2001
 Infinito – singolo di Raf del 2001, dall'album Iperbole
 Infinito – album di Oscar D'León del 2003

Pagine correlate 
L'infinito (disambigua)